Shropshire & District League 1899–1900 var den tiende og sidste sæson af den regionale engelske/walisiske fodboldliga Shropshire & District League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Ironbridge FC, der dermed vandt ligaen for anden sæson i træk og tredje gang i alt.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Shropshire & District League  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Shropshire & District League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900